Для старшей серии GP2, смотрите GP2 в сезоне 2011.

Сезон 2011 GP3 - второй сезон серии GP3, серии поддержки GP2. Чемпионат начался в Истанбул Парке 7 мая и закочился в Монце 11 сентября после 8 этапов, в каждом этапе по две гонки. Действующий чемпион серии Эстебан Гутьеррес перешел в серию GP2 и не защищал свой титул.

После нескольких этапов выделились такие претенденты на титул, как Митч Эванс, , Андреа Кальдарелли и Александр Симс. Однако, Кальдарелли скоро выбыл из борьбы по причине финансовых проблем. Симс захватил лидерство после финишей на подиуме в Валенсии и Сильверстоуне. После этого "проснулся" финн Валттери Боттас, который выиграл субботнюю гонку на Хунгароринге, где Симс был дисквалифицирован. Боттас лидировал в чемпионате с преимуществом в 7 очков над Симсом. Всего 6 пилотов были в промежутке 13 очков от Боттаса.
Боттас стал чемпионом после субботней гонке в Монце. После этого у него образовался отрыв в 7 очков над своим напарником Джеймсом Каладо. Так как максимально в воскресной гонке можно заработать 7 очков, а у Боттаса было больше побед, чем у Каладо, Валттери стал чемпионом досрочно.

Команды и пилоты

Календарь 2011 

Календарь 2011 года был объявлен 18 января 2011 года. Сезон состоял из 8 этапов. Возможный девятый этап в Монако был отклонен 2 февраля 2011 года из-за нехватки места в паддоке.

Результаты

Итоги чемпионата

Личный зачет

Командный зачет 

Формула
2011